Mechanicsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mechanicsville (Alabama)
 Mechanicsville (Connecticut)
 Mechanicsville (Delaware)
 Mechanicsville (Iowa)
 Mechanicsville (Maryland)
 Mechanicsville (Camden County, New Jersey)
 Mechanicsville (Middlesex County, New Jersey)
 Mechanicsville (Monmouth County, New Jersey)
 Mechanicsville (New York)
 Mechanicsville (Montour County, Pennsylvania)
 Mechanicsville (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Mechanicsville (Bucks County, Pennsylvania)
 Mechanicsville (South Carolina)
 Mechanicsville (Hanover County, Virginia)
 Mechanicsville (Loudoun County, Virginia)
 Mechanicsville (Rockbridge County, Virginia)
 Mechanicsville (Rockingham County, Virginia)

Mechanicsville steht für:
 Schlacht bei Mechanicsville, siehe Sieben-Tage-Schlacht #Der erste Tag